Владимир Семенков:
 Семенков, Владимир Владимирович (1974—2007) — российский военнослужащий, разведчик, подполковник, Герой Российской Федерации (2007, посмертно).
 Семенков, Владимир Михайлович (1946—2002) — российский политик, депутат Государственной Думы.
 Семенков, Владимир Никанорович (1922—2002) — советский и российский государственный деятель и учёный.